Gonda István (1882–1954) színész, díszlettervező
 Gonda István (1947–2022) kertészmérnök, egyetemi tanár